Zentralstadion Leipzig ist die Bezeichnung von:
* Zentralstadion Leipzig (1956), ursprüngliches Zentralstadion (1956–2000)
 Zentralstadion Leipzig (2004), Neubau des Zentralstadions (seit 2010 offiziell Red Bull Arena)